Luongasrivier (Muonio), een rivier in de Zweedse gemeente Kiruna
 Luongasrivier (Torne), een rivier in de Zweedse gemeente Kiruna